Gambier es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas Tuamotu-Gambier, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.

Composición 
Está formada por la unión administrativa del archipiélago de las islas Gambier, del grupo Acteón y cuatro atolones del archipiélago de las Tuamotu:

Demografía 

Fuente: Insee

Referencias

Enlaces externos 

 

Gambier (Polinesia Francesa)